Příjmení Pistorius nosí více různých osobností:

 Boris Pistorius (* 1960) – německý právník a politik
 Jiří Pistorius (1922–2014) – český kritik, překladatel a publicista
 Jitka Pistoriusová – česká scenáristka a televizní redaktorka
 Luboš Pistorius (1924–1997) – český divadelní režisér
 Miloš Pistorius (1932–2015) – český historik umění a památkář
 Oscar Pistorius (* 1986) – jihoafrický tělesně postižený atlet
 Pavel Pistorius z Lucka (1552–1630) – český kněz a spisovatel
 Roman Pistorius (* 1965) – český televizní moderátor
 Vladimír Pistorius (* 1951) – český nakladatel
 Wolfgang Pistorius (Pekař) († 1586) – probošt litoměřické kapituly